

Белден — селище, штат Небраска
 Белден — переписна місцевість, штат Каліфорнія